Vadeco, nome artístico de Oswaldo de Moraes Eboli (Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1912 – Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2002) foi um publicitário, jornalista, empresário, cineasta, ator, pandeirista e cantor brasileiro.

Ver também 
 Bando da Lua

Ligações externas

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Atores do estado do Rio de Janeiro
Pandeiristas do estado do Rio de Janeiro
Cineastas do Rio de Janeiro
Empresários do estado do Rio de Janeiro
Jornalistas do Rio de Janeiro
Publicitários do Brasil